— первый альбом японской идол-группы Momoiro Clover Z. Вышел в Японии 27 июля 2011 года.

История 
Альбом был издан на CD в трёх версиях: обычной и двух лимитированных (A, B). Обычное издание включало только компакт-диск, а в лимитированных изданиях было по два диска: в A был второй CD с шестью сольными песнями, а в B — DVD-диск с двумя видеоклипами.

Альбом дебютировал на 3 месте в недельном чарте продаж альбомов компании Oricon (Oricon Weekly Albums Chart).

На 4-й церемонии CD Shop Awards альбом получил Гран-при. Группа Momoiro Clover Z стала первыми идолами, когда либо удостаивавшими этого приза. (CD Shop Awards — ежегодные награды. Победители выбираются голосованием работников аудиомагазинов со всей страны.)

10 апреля 2013 года лимитированные издания были переизданы. В ту неделю альбом обновил свою наивысшую позицию, продавшись по данным компании «Орикон» за неделю в 38 тысячах экземпляров и попав на 2-е место недельного чарта

В 2011 году альбом также был издан на виниле как двойник.

Список композиций

Обычное издание (CD)

Лимитированное издание A 
 CD1
 Список такой же, как в обычном издании
 CD2

Лимитированное издание B 
 CD
 Список такой же, как в обычном издании
 DVD

Чарты

Награды

4th CD Shop Awards 

|-align="center"
|rowspan="2"| 2011
|rowspan="2"| Battle and Romance
| Гран-при
|

Примечания

Ссылки 
 Battle and Romance в дискографии на официальном сайте группы

Альбомы Momoiro Clover Z
Дебютные альбомы 2011 года
Альбомы King Records (Япония)